Vilt (textiel), textielsoort
 Vilt (dorp), dorp in Nederlands Limburg
 SV Vilt, sportvereniging uit dit dorp
 Vlaams infocentrum land- en tuinbouw (VILT), lobby- en voorlichtingsorganisatie
 De Vilt, natuurgebied in de Nederlandse provincie Noord-Brabant

Personen 
 József Ignác Vilt, bisschop in Servië en Hongarije
 Lukáš Vilt, Tsjechisch choreograaf en danser
 Mart Vilt, Estlands atleet
 Tibor Vilt, Hongaars beeldhouwer

Zie ook 
 Volder, de ambachtsman die vilt maakt
 Volmolen (doorverwijspagina)